Școala Gimnazială nr. 5 „Jean Bart” este o școală din municipiul Suceava. Instituția de învățământ este situată în cartierul suburban Burdujeni, în apropiere de fostul cinematograf și de clădirea în care a funcționat primăria localității Burdujeni până în 1926. Corpul B al școlii, situat la intersecția între Strada Gheorghe Doja și Calea Unirii, a fost construit în anul 1902 și are valoare istorică. El era destinat să găzduiască orele de curs pentru cei aproximativ 300 de elevi, cât număra atunci târgul Burdujeni.

Legături externe 

 Școala Gimnazială „Jean Bart” Suceava - Site oficial

Vezi și 
 Școala Gimnazială nr. 6 din Suceava

Clădiri istorice din Suceava
Învățământul în Suceava
Burdujeni
Școli din județul Suceava